И́нна Си́монова:
 Симонова, Инна Анатольевна (род. 1957) — российский историк, прозаик и публицист, член организации «Движение патриотических сил — Русское дело».
 Симонова, Инна Валерьевна (род. 1990) — казахстанская конькобежка.